Stewart County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Stewart County (Georgia)
Stewart County (Tennessee)